Wodak ist der Familienname folgender Personen:

 Natasha Wodak (* 1981), kanadische Langstreckenläuferin
 Ruth Wodak (* 1950), österreichische Sprachwissenschaftlerin
 Walter Wodak (1908–1974), österreichischer Diplomat

Siehe auch:
 Vodák